Joaquim Nabuco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Joaquim Nabuco (ort), Pernambuco, 
 Joaquim Nabuco (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar